Białuty ist ein polnischer Ortsname:
 Białuty, Dorf im Powiat Działdowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1920 und von 1939 bis 1945 Bialutten, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Białuty (Błonie), Dorf im Powiat Warszawski Zachodni, Woiwodschaft Masowien
 Białuty (Gozdowo), Dorf im Powiat Sierpecki, Woiwodschaft Masowien